P27, P 27 oder P-27 steht für:

 P-27, eine schweizerische Hip-Hop-Gruppe aus Basel.
 Projekt 27, kurz P-27, ehemaliger ausserordentlicher Nachrichtendienst der Schweiz
 Protein p27, auch CDK-Inhibitor 1B, ein Inhibitor cyclin-abhängiger Kinasen

Siehe auch:
 2P27

P27